Центроплазма — центральна частина клітини синьо-зелених водоростей, яка є, по суті, аналогом ядра. На мікроскопічних препаратах виглядає прозорою, на відміну від забарвленої частини — хроматоплазми, яка містить мембрани і пігменти, що здатні до фотосинтезу. У центроплазмі знаходиться геном ціанобактерії.

Центроплазма — частина цитоплазми клітин евкаріот, яка містить центросому.

Центроплазма — у застарілому значенні, частина цитоплазми клітин евкаріот навколо ядра.

Примітки 

Структури клітини
Ціанобактерії